«Орден Славы» — российская рок-группа, созданная Вячеславом Бутусовым в 2019 году. Дебютная пластинка группы получила название «Аллилуия».

История 

26 февраля 2017 года Вячеслав Бутусов объявил о распаде группы «Ю-Питер»   и собрал новый коллектив в который вошли: Вячеслав Суори (гитара), Руслан Гаджиев (бас) и Денис Маринкин (барабаны). Таким составом был записан сборник «Гудбай, Америка!», изданный в честь 35-летия группы Nautilus Pompilius и включающий её песни в новых аранжировках. В течение последующего гастрольного тура группа оставалась безымянной.

Название нового коллектива было озвучено 3 сентября 2019. В этот же день был запущен краудфандинговый проект, целью которого стал сбор средств на выпуск нового альбома. 15 ноября 2019 года выпущен дебютный альбом «Аллилуия». 

Песенный репертуар группы включает в себя, помимо собственных, песни на стихи известных поэтов. Так, в альбоме «Аллилуия» представлено два варианта исполнения стихотворения Александра Пушкина — «Я помню чудное мгновенье». В песнях есть много отсылок на известных поэтов и писателей. Так, в песне «Идиот» поётся о Ф. М. Достоевском и его героях.

29 марта 2022 Денис Маринкин объявил в соцсетях, что покидает коллектив. Последний концерт с его участием состоялся 31 марта 2022 в Мурманске.

4 июня, на концерте в Москве, Вячеслав Бутусов представил нового барабанщика группы Дмитрия Рахматуллина, для которого этот концерт был первым в составе группы.

Дискография

Альбомы 
 2017 — «Гудбай, Америка!» (сборник к 35-летию группы Nautilus Pompilus, включающий перезаписанные песни группы в новых аранжировках). Издан как сольный сборник Вячеслава Бутусова, но фактически записан Бутусовым и участниками группы «Орден Славы».
 2019 — Аллилуия

Состав 

 Вячеслав Бутусов — вокал, гитара, тексты, музыка 
 Вячеслав Суори — музыка, соло-гитара, акустическая гитара, электроника, клавишные и сэмплы инструментов
 Руслан Гаджиев — бас-гитара
 Дмитрий Рахматуллин — барабаны

Бывшие участники 

 Денис Маринкин — барабаны (2017-2022)
 Руслан Гаджимурадов — барабаны (2022)

Клипы 
 2019 — «Дети сидят в интернете» (реж. Олег Ракович)
 2020 — «Идиот» (реж. В. Пономарёв)

Критика 
Оценивая первый альбом группы «Аллилуия» (2019), Алексей Мажаев в рецензии для портала Indermedia в целом отметил творчество Бутусова и группы «Орден Славы»:

«При Бутусове остались проникновенная манера исполнения, здравый смысл, ироничное отношение к жизни — не так уж мало, чтобы по-прежнему быть интересным публике. Но нет больше поэта Кормильцева, распущены группы «Наутилус Помпилиус» и «Ю-Питер», а сопровождающий проект теперь многозначительно называется «Орден Славы». Возможно, весь этот ребрендинг должен был подчеркнуть, что в творчестве Вячеслава Бутусова наступил новый этап, и, пока публика ищет отголоски старых хитов, музыкант настойчиво ведёт слушателя к чему-то другому.

В аранжировках появилось больше благостных скрипок, флейт и детских хоров, а в текстах — религиозных отсылок. Вместо привычного определения «русский рок» стилистику альбома можно было бы назвать «христианским роком», хотя в наших палестинах этот жанр не слишком распространён. В целом же «Аллилуия» похожа на работу бравого ветерана, который находится в отличной физической форме, но не желает предаваться своим былым занятиям и даже вспоминать о них. Он нашёл новый путь и идёт по нему, не обращая внимания на то, что вместо прежней толпы его сопровождает небольшая горстка людей».

Примечания

Ссылки 

 
Наутилус Помпилиус (группа)
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2019 году
Музыкальные коллективы России
Рок-группы России